Сове́тская у́лица — одна из старейших улиц города Кирова.

Описание 
Имеет сложный рельеф: Луковицкий овраг прерывает её в нескольких местах и всегда создавал неудобства для застройки.

История 
Впервые отмечена на картах в 1812 году. Улица вела к городскому Богословскому кладбищу и церкви Иоанна Богослова, от которых получила своё название. Первоначально церковь принадлежала древнему Богословскому монастырю. После основания Трифонова монастыря Богословский пришёл в упадок и в конце XVIII века был упразднён, а монастырское кладбище стало городским погостом. На улице располагалась ещё одна церковь — Скорбяще-Богородицкая, полностью построенная на деньги меценатов. В 1923 году переименована во 2-ю Советскую линию. Позже — Советская улица.

Пересекает улицы 

 переулок Дерендяева, 
 улицу Карла Либкнехта, 
 улицу Карла Маркса, 
 улицу Свободы, 
 улицу Ленина, 
 улицу Казанскую

Литература

Примечания

Ссылки 
 Загадки Хлынова и Вятки: улица Советская. СТС-Киров. YouTube

Советская